Przychody peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Przychody, un village dans la voïvodie de Lublin
 Przychody, un village dans la voïvodie de Silésie